Antispila   — род чешуекрылых насекомых из семейства молей-блестянок.

Описание 
Передние крылья с белой поперечной полосой и двумя противолежащими белыми штрихами

Экология 
Гусеницы развиваются в змеевидных минах на винограднике, винограде и гортензии.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Моли-блестянки
Роды чешуекрылых